Перший Нікейський собор (325 рік)
 Другий Нікейський собор (787 рік)